Hans Dachs ist der Name folgender Personen:

* Hans Dachs (Historiker) (1886–1966), deutscher Historiker
 Hans Dachs (Physiker) (1927–2011), deutscher Physiker